Eggis ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe d’Eggis (1855–1941), Schweizer Erfinder und Bankier
 Étienne Eggis (1830–1867), Schweizer Schriftsteller